Cynodontidae är en familj av fiskar som ingår i ordningen laxkarpar (Characiformes). Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Cynodontidae 14 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Strålfeniga fiskar
Cynodontidae